Poine () ist:

 Poine (Recht), eine Entschädigung im antiken griechischen Recht
 Poine (Mythologie), die Personifikation der Vergeltung in der griechischen Mythologie